У́лица Киселёва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Киселёва — улица в Гомеле.
 Улица Киселёва — улица в Минске.

Россия 
 Улица Киселёва — улица в Воронеже.
 Улица Киселёва — улица в Воскресенске.
 Улица Киселёва — улица в Ленинске-Кузнецком.
 Улица Киселёва — улица в Миассе.
 Улица Киселёва — улица в Пскове.
 Улица Киселёва — улица в Саратове.
 Улица Киселёва — улица в Туапсе.

Украина 
 Улица Киселёва — улица в Донецке.